Como Revolución rusa se conocen los siguientes eventos:
La Revolución rusa de 1905, una serie de protestas y huelgas producidas después del Domingo Sangriento contra el zar Nicolás II, que desembocaron en la universalización de los derechos políticos.

La Revolución rusa de 1917, que contó con dos fases:
La Revolución de Febrero, que desembocó en la abdicación del zar, fue liderada por el partido menchevique; este intento de revolución fue radicado por el zar; el comunismo se prepara mejor para después hacer otra revolución más tarde.
La Revolución de Octubre, que desembocó en la toma del poder por los bolcheviques.